Тамаи — фамилия.
 Тамаи, Кацунори (более известен как Асихэй Хино; 1907—1960) — японский писатель. 
 Тамаи, Нацуми (род. 1972) — японская скрипачка.
 Тамаи, Сиори (род. 1995) — японский идол, певица.